Roitfeld steht für:

 Carine Roitfeld (* 1954), Chefredakteurin der Zeitschriften Vogue und CR Fashion Books
 Roitfeld (Gemeinde Aichkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Aichkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Roitfeld (Gemeinde Oberwang), Ortsteil der Gemeinde Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich